

Patronyme 

Georges-Alexandre Courchesne (1880-1950), ecclésiastique canadien ;
Luc Courchesne (1952-, artiste canadien ;
Michelle Courchesne (1953-), femme politique québécoise.

Voir aussi